Amikeco (есперанто-клуб Тернополя)
 Amikeco (есперанто-клуб Миколаївки)